Литошенко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Литошенко, Лев Николаевич (1886—1943) — российский и советский статистик и экономист.
 Литошенко, Мария Петровна (род. 1949) — советская гандболистка.